Кле́точность (число Су́слина) — топологическая характеристика топологического пространства , определяющаяся максимальным количеством открытых попарно непересекающихся множеств из . Является кардинальным инвариантом и обозначается .

Как и для многих общетопологических инвариантов, конечная клеточность не представляет интереса; считается, что она не менее, чем счётна (то есть ).

Наследственность 
Не является наследственным инвариантом, то есть подпространство  может иметь клеточность большую, чем . Для примера достаточно точку  в отрезке  размножить несчётное число раз, тогда подпространство из размноженных нулей будет иметь бо́льшую клеточность, чем отрезок, то есть больше , то есть . Другой пример ненаследования клеточности — плоскость Немыцкого.

Связь с другими инвариантами 
Клеточность пространства не превосходит его плотность (которая, в свою очередь, не превосходит веса): . Также клеточность не превосходит спреда (который также не превосходит веса): .

Для линейно упорядоченных пространств их характер не превосходит клеточности: . Кроме того, для линейно упорядоченных пространств клеточность совпадает со спредом и наследственным числом Линделёфа: .

Не превосходят клеточность топологического пространства  его число Линделёфа и экстент (в свою очередь, не превосходящий число Линделёфа): .

Примеры 
Для вещественной прямой : . Для натуральных и целых чисел: .

Для дискретного пространства мощности : .

Для ежа колючести : . (При  (достаточно взять по открытому множеству в каждой «иголке», не выходящему за «иголку»).

В целом для подпространства  из евклидова пространства : .

Литература 
 

Общая топология